Tobisch je příjmení těchto osob:
 Franz Tobisch (kněz) (1865–1934), sudetoněmecký kněz, básník a včelař v Podkrušnohoří
 Franz Tobisch (politik) (1868–1917), sudetoněmecký lékař a politik na Liberecku
 Eduard Tobisch (1840–1927), rakouský právník
 Johann Karl Tobisch (1793–1855), český gymnaziální učitel a spisovatel
 Karl von Tobisch-Labotýn (1897–1977), rakouský architekt
 Lotte Tobisch (1926–2019), rakouská herečka
 Vinzenz Eugen Tobisch (1800–1853), gymnaziální učitel

další významy 
 Franz Tobisch (firma) – rakouská firma (1839 až 1915), C. a k. dvorní dodavatel